Dolmen de la Madeleine steht für:

 Dolmen de la Madeleine (Carnac)
 Dolmen de la Madeleine (Lessac)
 Dolmen de la Madeleine, anderer Name des Dolmen de la Pierre Folle (deutsch „verrückte Steine“) im Weiler Bournand in Gennes-Val-de-Loire im Département Maine-et-Loire in Frankreich